Andrés Alcázar (vers 1490-vers 1585), metge castellà
 Pedro Andrés del Alcázar y Rodríguez de Zapata y Sanhueza (1752-1820), militar xilè de la Guerra de Independència de Xile.